«Моя так называемая жизнь» () — американский молодёжный драматический сериал, выходивший на канале ABC с 25 августа 1994 по 26 января 1995 года, созданный Винни Хольцман и спродюсированный Эдвардом Цвик и Маршаллом Херсковиц. Несмотря на быстрое исчезновение из эфира, сериал получил высокие оценки критиков. Он вошёл в список «Новая классика телевидения. 1983—2008» журнала «Entertainment Weekly» и был назван в числе «100 лучших телешоу всех времён» по версии «TIME». Исполнительница главной роли Клэр Дейнс была удостоена премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса драматического сериала».

Сериал был официально отменен 15 мая 1995 года, несмотря на то, что критики высоко оценили реалистичное изображение подросткового возраста, комментарии главной героини Анджелы и получение сериалом нескольких крупных наград, в том числе премии «Золотой глобус», которую получила Дейнс за лучшую женскую роль. Помимо  Дэйнс, сериал также дал старт карьере нескольких других крупных актеров ее поколения, включая Джареда Лето и Уилсона Круса. Сериал стал культовой классикой и часто упоминался многими изданиями, включая Time, Entertainment Weekly, TV Guide, The Atlantic и Rolling Stone, как одна из лучших подростковых драм всех времен.

Сюжет 
Действие сериала происходит в городе Три-Риверс (Three Rivers), вымышленном пригороде Питтсбурга, и разворачивается вокруг Анжелы Чейз, переживающей проблемы переходного возраста, её семьи и друзей — учеников школы «Liberty High». Драма рассказывает о трудностях жизни подростка и затрагивает такие серьёзные темы, как насилие, алкоголизм, сексуальная самоидентификация, гомофобия и другие.

Актёры и персонажи 

Анджела Чейз (Angela Chase) — пятнадцатилетняя ученица старших классов, находящаяся в поиске своего места в жизни. Отдалившись от друзей детства Шерон Черски и Брайана Кракова, общается с Райан Графф и Рики Васкесом. Влюблена в Джордана Каталано, с которым вскоре начинает встречаться.

Джордан Каталано (Jordan Catalano) — красивый и популярный старшеклассник, который находится на грани исключения из школы из-за плохой успеваемости (одной из причин которой является дислексия). Увлекается музыкой.

Рики Васкес (Rickie Vasquez) — друг Анжелы и Райан, гей. Вырос в доме своего дяди, где подвергался физическому насилию. Некоторое время живёт у Чейзов, затем находит приют в доме преподавателя Ричарда Катимски, который становится его наставником.

Райан Графф (Rayanne Graff) — подруга Анджелы и Рики. Бунтарка, воспитанная матерью-одиночкой. Злоупотребляет алкоголем и наркотиками, из-за чего часто попадает в неприятности.

Брайан Краков (Brian Krakow) — друг детства, сосед и одноклассник Анджелы, безнадёжно влюблённый в неё. Не пользуется популярностью в школе из-за излишней увлечённости учёбой. К середине сериала устанавливает дружеские отношения с Рики.

Шерон Черски (Sharon Cherski) — бывшая лучшая подруга Анджелы. Встречается с игроком школьной футбольной команды Кайлом.

Даниэль Чейз (Danielle Chase) — остроумная и саркастичная младшая сестра Анджелы. Без памяти влюблена в Брайана Кракова и мечтает повзрослеть, чтобы жить такой же «интересной» жизнью, как сестра.

Патриция Чейз (Patricia Chase) — мать Анджелы и Даниэль. Главный «добытчик» в семье.

Грэм Чейз (Graham Chase) — отец Анжелы и Даниэль. Более мягкий и понимающий родитель, чем его жена. Пытается изменить свою жизнь, открыв собственный ресторан.

Серии

Приём

Критика 
После своего дебюта сериал «Моя так называемая жизнь» получил широкое признание критиков. Критик Джойс Миллман сказал, что сериал «передает эмоциональные потрясения подросткового возраста с захватывающей точностью», а также «необычайно проницателен в изображении столкновений и притяжений в отношениях матери и дочери». Миллман добавила, что в сериале есть интересный взгляд на «кризис среднего возраста и супружескую скуку», и заключила, что «с горько-сладкой ясностью „Моя так называемая жизнь“ показывает нам, что подростковые переживания — это то, что мы никогда не перерастаем».

В критическом обзоре Ховарда Розенберга из Los Angeles Times было сказано, что персонажи-подростки раздражают, а сюжетные линии — слишком четко решены, но похвала досталась сценарию Хольцмана и игре Дейнс. Розенберг написал: "Также понимаешь, что Хольцман остроумно разбирается в подростковом возрасте и попадает в яблочко, когда видит его… Еще один плюс — задумчивое самосознание, которое кажется таким искренним в Анджеле, заслуга легкой игры Дейнс. Ее выразительный язык тела говорит о многом, как и личные мысли ее героини, озвученные закадровым голосом в стиле «Чудесные годы».

После отмены сериала и на протяжении многих лет сериал продолжал получать признание за свой реализм и был назван некоторыми критиками одним из величайших телевизионных сериалов всех времен.

На сайте Rotten Tomatoes первый сезон имеет рейтинг одобрения 95 % на основе 20 рецензий. Консенсус сайта гласит: «Эффективно избегая клише и пошлых изложений, реалистичное изображение среднестатистической американской девушки в „Моей так называемой жизни“ опережает свое время». На Metacritic, который присваивает средневзвешенный рейтинг, сериал получил 92 балла из 100 на основе 19 обзоров, что означает «всеобщее признание». Это 70-й телесериал с самым высоким рейтингом на сайте. В 2007 году он был включен в список «100 лучших телешоу всех времен» журнала Time. Критик Time Джеймс Поневозик писал:Анджела Чейз (Клэр Дейнс) была полностью реализованным телевизионным подростком, умным и проницательным в одну минуту, плаксивым и неуравновешенным в следующую, готовую расплакаться после того, как над ней подтрунивает мешающий учебе красавец Джордан Каталано. Повествование Анджелы было тревожным для тех 90-х — «Школа — это поле битвы за ваши сердца», — но она все равно выиграла битву за наши сердца. В 2008 году AOL TV назвал «Мою так называемую жизнь» вторым лучшим школьным шоу всех времен. Он занимал 33-е место в списке шоу New Classics TV журнала Entertainment Weekly с 1983 по 2008 год и 8-е место в «25 величайших культовых телешоу всех времен». TV Guide поставил сериал на 16-е место в своем списке 25 самых культовых шоу всех времен в 2004 году, а также на 2-е место в списке 60 сериалов 2013 года, которые были «отменены слишком рано». 

Стивен Спилберг высоко оценил сериал и назвал Дейнс «одной из самых интересных актрис, дебютировавших за последние 10 лет», сравнив ее с Одри Хепберн.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт сериала

Телесериалы США 1990-х годов
Телесериалы США, запущенные в 1994 году
Телесериалы США, завершённые в 1995 году
Телесериалы на английском языке
Подростковые драмы США
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Питтсбурге
Телесериалы Disney-ABC Domestic Television
Программы телеканала American Broadcasting Company